В ночь лу́нного затме́ния ():
 В ночь лунного затмения — пьеса башкирского писателя и драматурга Мустая Карима.
 В ночь лунного затмения — башкирская опера, написанная в 1996 году композитором С. А. Низамутдиновым на либретто С. А. Низамутдинова и Р. М. Галеева.
 В ночь лунного затмения — балет М. Х. Ахметова в 2 актах по трагедии Мустая Карима «Ай тотолган тондэ».
 В ночь лунного затмения — художественный фильм режиссёра Бараса Халзанова, снятый на Свердловской киностудии в 1978 году.